Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1956.

Setzliste 
Bekannt ist, dass die Polin Jadwiga Jędrzejowska an Nr. 1 gesetzt wurde.

Turnierplan

Quellen 
 Neues Deutschland, Ausgaben vom 24. Juni bis 3. Juli 1956
 Berliner Zeitung, Ausgaben vom 26. Juni bis 3. Juli 1956,
jeweils online verfügbar unter http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/ddr-presse/ bei der Staatsbibliothek Berlin.

1956
Tennisturnier 1956